На Європейських іграх 2019 у Мінську, матчі в 15 вагових категоріях (10 чоловічих та 5 жіночих) по боксу проходили з 21 по 30 червня 2019.

Кваліфікація

Було виділено 316 місць для боксерів (256 чоловіків, 60 жінок) на Європейських іграх 2019.

Для чоловічого турніру кожен Національний олімпійський комітет (НОК) може просто ввести одного спортсмена за категорію. Для жіночого турніру кваліфікація обмежувалася одним спортсменом за категорію й визначалася (у такому порядку):

 Рейтинг боксерок AIBA на грудень 2018
 Результати чемпіонату Європи з аматорського боксу серед жінок 2018 (для учасників, яких немає в рейтингу AIBA)
 Результати чемпіонату світу з боксу серед жінок 2018 (для учасників, які не брали участь у чемпіонаті Європи)

Як приймаючому НОК, Білорусі гарантувалися квоти для спортсменів усіх п'ятнадцяти категорій. П'ять місць (по одному на жіночу категорію) були зарезервовані для розподілу за універсальністю.

Графік змагань 
Як правило, для більшості турнірів в день проводилися дві сесії - денна сесія (А), починаючи з 14:00; потім вечірня сесія (E), починаючи з 18:30 FET. Останні два дні мали по одній сесії, починаючи з 16:00 і 12:00 FET відповідно.

Боксери також мали день відпочинку під час змагань.

Медалісти

Чоловіки

Жінки

Країни-учасниці
Всього змагалося 317 спортсменів із 44 держав:

Примітки

Посилання
EUBC 

Змагання на Європейських іграх 2019
2019
Європейські ігри
2019
2019